Михаил Ефимович Иванов (1924—1994) — советский  киностудии «Ленфильм». Заслуженный художник РСФСР (1980).

Биография 
Михаил Иванов родился 24 января 1924 года.

Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной (1946—1951).

С 1951 года — художник, а с 1958 года — художник-постановщик киностудии «Ленфильм»
Член СК СССР (Ленинградское отделение).

Награды и премии 
 заслуженный художник РСФСР (1980)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1980) — за съёмки фильма «Блокада»

Фильмография 
  — Горячая душа (совместно с Евгением Енеем) (Режиссёр-постановщик: Евгений Немченко)
  — Театр зовёт (короткометражный) (совместно с Владимиром Калягиным) (Режиссёр-постановщик: Мария Клигман)
  — Осторожно, бабушка! (совместно с Евгением Енеем) (Режиссёр-постановщик: Надежда Кошеверова)
  — Мишель и Мишутка (короткометражный) (совместно с Марксэном Гаухманом-Свердловым) (Режиссёры-постановщики: Аян Шахмалиева, Михаил Шамкович)
  — Явление Венеры (короткометражный) (совместно с Николаем Суворовым) (Режиссёр-постановщик: Михаил Шапиро)
  — Завтрашние заботы (Режиссёры-постановщики: Григорий Аронов, Будимир Метальников)
  — Поезд милосердия (Режиссёр-постановщик: Искандер Хамраев)
  — На диком бреге (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Зелёная карета (совместно с Михаилом Кроткиным) (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — На пути в Берлин (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Африканыч (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Зелёные цепочки (Режиссёр-постановщик: Григорий Аронов)
  — Хозяин (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Звезда в ночи (совместно с Хусейном Бакаевым) (Режиссёры-постановщики: Абдусалом Рахимов, Игорь Усов)
  — Премия (совместно с Борисом Бурмистровым) (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
 — — Блокада (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Новогодние приключения Маши и Вити (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Первые радости (ТВ) (совместно с Борисом Быковым) (Режиссёр-постановщик: Григорий Никулин)
  — Десант на Орингу (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Необыкновенное лето (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Григорий Никулин)
  — 20-е декабря (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Григорий Никулин)
  — В старых ритмах (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Челюскинцы (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Ищу друга жизни (совместно с Алексеем Шкеле) (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)

Литература 
 .

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Художники СССР
Художники кино СССР
Художники-соцреалисты СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии